San Valerio martire, soldato romano e martire in epoca imprecisata, celebrato ad Alvito il martedì successivo alla Domenica della Pentecoste;
 San Valerio eremita (o san Valero), eremita di Limoges, celebrato il 10 gennaio;
 San Valerio di Langres, martire a Langres, celebrato il 22 ottobre;
 San Valerio di Soissons († 287), martire a Soissons (Francia) con San Rufino, celebrato il 14 giugno;
 San Valerio di Saragozza († 315), vescovo di Saragozza e martire, celebrato il 29 gennaio;
 San Valerio di Treviri (IV secolo), vescovo di Treviri, celebrato il 29 gennaio;
 San Valerio († 435), eremita e poi vescovo di Sorrento, celebrato il 16 gennaio;
 San Valerio di Antibes († 450), vescovo di Antibes, celebrato il 19 febbraio;
San Valerio di Couserans († 450 circa), primo vescovo di Couserans, celebrato il 20 gennaio;
San Valerio di Leuconay († 622), irlandese, monaco a Luxeuil, fondatore del monastero di Leuconay, celebrato il 3 febbraio;
San Valerio del Bierzo († 695), monaco del monastero di San Pedro de Montes, fondato da San Fruttuoso di Braga, asceta e scrittore spagnolo, celebrato il 21 febbraio;
San Valerio di Ravenna (†810), vescovo di Ravenna dall'806 alla morte, celebrato il 29 gennaio.
San Valerio di Lucca, (I secolo) venerato come secondo vescovo della città, successore di San Paolino, secondo la tradizione locale subì il martirio sulla fine del I secolo, ricordato il 29 gennaio.

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3

Collegamenti esterni 
 Santi, beati e testimoni-V